«Дом под деревьями» () —  психологическая драма, снятая по роману Артура Кавано «Дети ушли». Фильм был показан вне конкурсной программы на   Каннском кинофестивале 1971 года.

Сюжет 
Джилл и Филипп — американская супружеская пара с двумя детьми,  проживающая в Париже. У пары также есть загадочная соседка, Синтия, которая проявляет необычный интерес к их делам.

Джилл разочарованно узнаёт, что её муж-компьютерщик  внезапно решает уволиться из крупной промышленной корпорации. При этом он не желает ставить её в известность о причинах принятия такого решения.  Так или иначе Джилл готова смириться с этим, но когда их детей похищают  неизвестные, у неё не остаётся другого выхода, кроме как разобраться, в какую историю умудрился попасть Филипп. Однажды, когда Джилл вышла погулять с детьми, они пропали. Супруги связываются с полицией, но инспектор Шемелль, возглавляющий расследование, не уверен, действительно ли дети были похищены или пострадали от их сумасбродной матери. Отец семейства же с ужасом осознаёт,  что его мутное прошлое как специального агента и промышленного шпиона возрождается.

В ролях 
 Фэй Данауэй — Джилл
 Фрэнк Ланджелла — Филипп
 Мориc Роне  — человек из организации
 Барбара Паркинс — Синтия
 Раймон Жером —  комиссар Шемелль
 Жерар Бюр —  психиатр
 Карен Блангернон —  мисс Хансен
 Мишель Лоури —  Кати
 Патрик Винсент —  Патрик
 Патрик Девер и Роман Бутей —  бродяги

Примечания 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Италии
Фильмы 1971 года
Фильмы Рене Клемана
Фильмы о Париже
Фильмы Франции 1971 года
Фильмы Италии 1971 года
Экранизации романов